Der Begriff Kwangmyŏngsŏng (hell leuchtender Stern) ist die Bezeichnung folgender nordkoreanischer Satelliten:

 Kwangmyŏngsŏng-1 (Start am 31. August 1998, Resultat umstritten)
 Kwangmyŏngsŏng-2 (Start am 5. April 2009; Fehlschlag)
 Kwangmyŏngsŏng-3 (Start am 12. April 2012; Fehlschlag)
 Kwangmyŏngsŏng 3-2 (Start am 12. Dezember 2012; Erfolg)
 Kwangmyŏngsŏng-4 (Start am 7. Februar 2016; Erfolg)